Comitatul Cusper, conform originalului din limba engleză, Cusper County, este numele a șase comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Custer, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Custer, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Custer, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Custer, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Custer, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Custer, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Custer (dezambiguizare)
 Cusper (dezambiguizare)